La Romana hace referencia a:

Lugares
La Romana, municipio de la provincia de Alicante, en España;
La Romana, provincia de la República Dominicana;
La Romana, ciudad principal de la provincia dominicana del mismo nombre;
Aeropuerto Internacional de La Romana, en La Romana, República Dominicana.

Literatura
 «La Romana», novela del escritor italiano Alberto Moravia, 1947;
 Romana, nombre por el que se conoce la Historia de Roma escrita por el funcionario e historiador Jordanes.

Otros
 Una balanza.
 La Romana, canción de Bad Bunny y El Alfa.

Véase también 
 Romana